Messico, o Stati Uniti Messicani, repubblica federale dell'America settentrionale
Messico, stato federale del Messico
Città del Messico, capitale federale del Messico
Nuovo Messico o New Mexico, stato federale degli U.S.A.
Valle del Messico, regione geografica del Messico